Bais ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bais (Ille-et-Vilaine), französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Bais (Mayenne), französische Gemeinde im Département Mayenne
 Bais City, philippinische Stadt (Component City) in der Provinz Negros Oriental
 Bais-Bucht, der Name einer Bucht in den Philippinen

Bais ist der Familienname folgender Personen:
 Ramesh Bais (* 1947), indischer Politiker (BJP)

Siehe auch:
 Baïse, Beis
 Bays
 BAI
 Bay (Begriffsklärung)